Basilika St. Andreas steht für:

 Basilika St. Andreas (Köln), Deutschland
 Basilika St. Andreas (Arthunkal), Indien
 Basilika St. Andreas (Olkusz), Polen
 Basilika St. Andreas (Komárno), Slowakei